Юрий Сенкевич:
 Сенкевич, Юрий Александрович (1937—2003) — советский и российский учёный-медик, путешественник и телеведущий, журналист, продюсер, полковник медицинской службы.
 Сенкевич, Юрий Вячеславович (род. 1955) — советский и российский театральный и киноактёр.
 Сенкевич, Юрий Николаевич (род. 1954) — советский и российский спортсмен и тренер по самбо, заслуженный тренер России.